Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу G зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония и Лихтенштейн. Матчи в группе G прошли с 5 сентября 2016 по 9 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 12 ноября 2016 года и 24 марта 2017 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

6 мячей

  Чиро Иммобиле

5 мячей

  Диего Коста

  Альваро Мората

  Давид Сильва

4 мяча

  Витоло
  Иско

  Андреа Белотти

  Илия Несторовски

3 мяча

  Армандо Садику

  Томер Хемед

2 гола

  Беким Баляй
  Одисе Роши

  Таль Бен-Хаим II
  Яго Аспас

  Даниеле Де Росси
  Антонио Кандрева

1 гол

  Анси Аголи
  Ледиан Мемушай
  Элиран Атар
  Эран Захави
  Лиор Рефаэлов
  Дан Эйнбиндер
  Ариц Адурис
  Начо Монреаль

  Нолито
  Серхио Рамос
  Серджи Роберто
  Федерико Бернардески
  Маноло Габбьядини
  Лоренцо Инсинье
  Грациано Пелле
  Эдер

  Максимилиан Гёппель
  Езган Алиоски
  Бобан Николов
  Горан Пандев
  Стефан Ристовски
  Александар Трайковски
  Ферхан Хасани

1 автогол

  Максимилиан Гёппель

  Петер Йеле

  Дарко Велковский

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир